Quitebuga (sultão)
 Quitebuga (general)